Алексей Михайлович Бородин (; род. 1975) — российско-американский математик украинского происхождения.

Биография 
Родился 25 июня 1975 года в Донецке. Его отец — доктор физико-математических наук Михаил Алексеевич Бородин (род. 1942), профессор Донецкого университета.

Был участником Международной математической олимпиады в 1992 году. В 1997 году окончил Московский государственный университет, затем работал в Америке, в Пенсильванском университете. В настоящее время — профессор Массачусетского технологического института и и. о. ведущего научного сотрудника в ИППИ РАН.

В 2010 году Бородин был участником Международного конгресса математиков; в 2014 году — пленарным докладчиком.

Награды и отличия 
 2001—2005 — Clay Research Fellow
 2003 — Премия Московского математического общества
 2008 — Премия Европейского математического общества.
 2014 — Пленарный доклад на Международном конгрессе математиков.
 2015 — 
 2015 — Премия Пуанкаре.
 2018 — Alexanderson Award, 
 2019 — Премия Ферма

Примечания

Ссылки 
 Бородин Алексей Михайлович
 Alexei Borodin
 Биография в сборнике лауреатов премии Европейского математического общества

Лауреаты премии Европейского математического общества
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Сотрудники Института перспективных исследований
Лауреаты премии Ферма
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы инженерных и прикладных наук Пенсильванского университета